Émile Joseph »Butch« Bouchard, kanadski hokejist, * 4. september 1919, Montreal, Quebec, Kanada, † 14. april 2012, Longueuil, Quebec.

Bouchard vso svojo kariero v ligi NHL igral za Montreal Canadiense, petnajst zaporednih sezon med letoma 1941/42 in 1955/56. V tem času je s klubom štirikrat osvojil Stanleyjev pokal. Trikrat je bil izbran v prvo moštvo zvezd, enkrat pa v drugo. Skupno je v ligi NHL odigral 785 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 49 tekem in 145 podaj, ter 113 tekem končnice, na katerih je dosegel 11 golov in 21 podaj.

Leta 1966 je bil sprejet v Hokejski hram slavnih lige NHL. 4. decembra 2009 so kot del proslave ob stoletnici kluba Montreal Canadiens upokojili številki dresa 3 Boucharda in 16 Elmerja Lacha.

Pregled kariere 

|- 
| Verdun Maple Leafs || MCJHL || 1937/38 || || 2 || 0 || 0 || 0 || || 2 || || 7 || 2 || 1 || 3 || || 10
|-
| Verdun Maple Leafs || MCJHL || 1938/39 || || 9 || 1 || 1 || 2 || || 20 || || 10 || 0 || 2 || 2 || || 12
|- 
| Verdun Maple Leafs || MCJHL || 1939/40 || || || || || || || || || || || || || || 
|-
| Verdun Maple Leafs || QSHL || 1939/40 || || 31 || 2 || 8 || 10 || || 60 || || || || || || || 
|- 
| Providence Reds || AHL || 1940/41 || || 9 || 3 || 1 || 4 || || 8 || || || || || || || 
|-
| Montreal Canadiens || NHL || 1941/42 || || 44 || 0 || 6 || 6 || || 38 || || 3 || 1 || 1 || 2 || || 0
|- 
|| Montreal Canadiens ||| NHL || 1942/43 || || 45 || 2 || 16 || 18 || || 47 || || 5 || 0 || 1 || 1 || || 4
|-
|| Montreal Canadiens ||| NHL || 1943/44 || || 39 || 5 || 14 || 19 || || 52 || || 9 || 1 || 3 || 4 || || 6
|- 
|| Montreal Canadiens ||| NHL || 1944/45 || || 50 || 11 || 23 || 34 || || 34 || || 6 || 3 || 4 || 7 || || 4
|-
|| Montreal Canadiens ||| NHL || 1945/46 || || 45 || 7 || 10 || 17 || || 52 || || 9 || 2 || 1 || 3 || || 17
|- 
|| Montreal Canadiens ||| NHL || 1946/47 || || 60 || 5 || 7 || 12 || || 60 || || 11 || 0 || 3 || 3 || || 21
|-
|| Montreal Canadiens ||| NHL || 1947/48 || || 60 || 4 || 6 || 10 || || 78 || || || || || || || 
|- 
|| Montreal Canadiens ||| NHL || 1948/49 || || 27 || 3 || 3 || 6 || || 42 || || 7 || 0 || 0 || 0 || || 6
|-
|| Montreal Canadiens ||| NHL || 1949/50 || || 69 || 1 || 7 || 8 || || 88 || || 5 || 0 || 2 || 2 || || 2
|- 
|| Montreal Canadiens ||| NHL || 1950/51 || || 52 || 3 || 10 || 13 || || 80 || || 11 || 1 || 1 || 2 || || 2
|-
|| Montreal Canadiens ||| NHL || 1951/52 || || 60 || 3 || 9 || 12 || || 45 || || 11 || 0 || 2 || 2 || || 14
|- 
|| Montreal Canadiens ||| NHL || 1952/53 || || 58 || 2 || 8 || 10 || || 55 || || 12 || 1 || 1 || 2 || || 6
|-
|| Montreal Canadiens ||| NHL || 1953/54 || || 70 || 1 || 10 || 11 || || 89 || || 11 || 2 || 1 || 3 || || 4
|- 
|| Montreal Canadiens ||| NHL || 1954/55 || || 70 || 2 || 16 || 18 || || 81 || || 12 || 0 || 1 || 1 || || 37
|-
|| Montreal Canadiens ||| NHL || 1955/56 || || 36 || 0 || 0 || 0 || || 22 || || 1 || 0 || 0 || 0 || || 0
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 837
| bgcolor="#7FFF00" | 55
| bgcolor="#7FFF00" | 155
| bgcolor="#7FFF00" | 210
| bgcolor="#7FFF00" | 
| bgcolor="#7FFF00" | 953
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 130
| bgcolor="#7FFF00" | 13
| bgcolor="#7FFF00" | 24
| bgcolor="#7FFF00" | 37
| bgcolor="#7FFF00" | 
| bgcolor="#7FFF00" | 145
|}

Viri
 

Kanadski hokejski branilci
Hokejisti Verdun Maple Leafs
Hokejisti Providence Reds
Hokejisti Montreal Canadiens
Zmagovalci Stanleyjevega pokala
Sprejeti v Hokejski hram slavnih lige NHL
Hokejisti lige NHL z upokojenimi številkami